Алпияз (приток Кынгыра)
 Алпияз (приток Шады)

схожие
 Альпияз